Teble puede referirse a:
El nombre común de la planta Medicago lupulina; 
El nombre común de la planta Oxalis articulata; 
El nombre común de la planta Trifolium pratense; o
El nombre común de la planta Trifolium repens.